Nyang Chu peut faire référence à :

Hydronyme 
Nyang Chu, affluent méridional (rive droite) du Yarlung Tsangpo (Brahmapoutre), situé dans la Préfecture de Shigatsé, Région autonome du Tibet;
Nyang Chu, affluent septentrional (rive gauche) du Yarlung Tsangpo (Brahmapoutre), situé dans la Préfecture de Nyingchi, Région autonome du Tibet;
 Le Yalong est également nommé , situé dans la province du Sichuan et qui se jette dans le Yangzi.

Références

Homonymie d'hydronyme